Patrie steht für:

 Patrie (Film), ein Film von Louis Daquin
 Patrie (Schiff), ein französisches Kriegsschiff

Patrie ist der Familienname folgender Personen:
 Béatrice Patrie (* 1957), französische Politikerin und Juristin, Abgeordnete im Europäischen Parlament

Siehe auch:
 La Patrie
 Patri
 Patry